Grote Arabische Woestijn, woestijngebied, het binnenland van het Arabisch Schiereiland
 Arabische Woestijn (Egypte), woestijn tussen de Nijl en de Rode Zee

Zie ook 
 Syrische Woestijn, in het noorden van het Arabisch Schiereiland